Pacifische ijs- of sluimerhaai
Portugese ijshaai
Ruwe ijshaai
Sherwoods ijshaai
 Hele familie van sluimer- of ijshaaien (Somniosidae)

Ook de slaaphaai wordt soms wel ijshaai genoemd.